Die Nachtveilchen-Polka ist eine Polka-Mazurka von Johann Strauss Sohn (op. 170). Das Werk wurde am 1. Juli 1855 in Ungers Casino in Wien erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Diese Polka-Mazurka stellt mit seiner etwas schwermütigen Musik einen deutlichen Kontrast zu den in der Regel fröhlichen Walzern des Komponisten dar. Später geriet sie etwas in Vergessenheit und wurde, wenn überhaupt nur selten aufgeführt. Das lag auch daran, dass sich die vielen Kompositionen des Komponisten manchmal gegenseitig von den Konzertplänen verdrängten. Es gab schlicht ein Überangebot solcher Werke.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweis angeführten CD 3 Minuten und 55 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Die Nachtveilchen-Polka auf der Naxos online CD Beschreibung

Einzelnachweis 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1855